Влади́мир Серге́евич Успе́нский (род. 7 февраля 1989 года) — российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Его старший брат, Александр Успенский, также был фигуристом международного уровня.

Карьера 
В сезоне 2008—2009 был заявлен на этап Гран-при — «Skate Canada», где стал 11-м. На чемпионате страны 2009 года стал четвёртым. В качестве запасного вошёл в сборную страны на зимнюю Универсиаду. Был направлен туда, из-за подготовки Сергея Воронова и Андрея Лутая к чемпионату мира, в короткой программе был 10-м, в произвольной только 19-м и в итоге стал 17-м. Также неудачно выступил он и на прошлой Универсиаде.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на tracings.net

Фигуристы России